Le sigle E512 peut désigner:
 E512, numéro E du chlorure d'étain(II) ;
 Route européenne 512, reliant Remiremont à Mulhouse en France.